ADP steht als Abkürzung für:

 Access database project, ein Dateiformat für Microsoft Access
 Adenosindiphosphat (auch Adenosinphosphorsäure), ein Nukleotid.
 Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.
 adp Gauselmann, einen Hersteller von Geldspielautomaten
 Aerodynamic Design Point, den „heißen“ Zustand eines Triebwerkes, für welchen die Geometrie desselben ausgelegt werden muss.
 Aéroports de Paris, die Betreibergesellschaft der Pariser Flughäfen.
 Ammoniumdihydrogenphosphat, eine chemische Verbindung
 Android Developer Phone, für Android (Betriebssystem)-Entwickler konzipiertes Mobiltelefon
 Annalen der Physik, Fachzeitschrift.
 Arbeitsgemeinschaft der Verbände deutschsprachiger Psychologinnen und Psychologen
 Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention
 ehemalige Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Planetarien
 Automatic Data Processing, einen Dienstleister im Personalwesen, der u. a. monatlich die US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft publiziert
 Automatic Defined Perimeter
 True ADP, als Advanced Digital Processing bei der Radioübertragung

AdP ist die Abkürzung für
 Aga de Poison
 Argument der Periapsis, ein Bahnelement eines Objekts in der Umlaufbahn eines Sterns (bei der Sonne: 'Argument des Perihelions')
 Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland, eine von André Poggenburg gegründete Kleinpartei
 Archiv für deutsche Polarforschung, seit 2011 Gedächtniseinrichtung für die deutsche Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven

Abkürzung